Saline Neuhall steht für:

 Saline Neuhall (Davenstedt) bei Hannover-Davenstedt
 Saline Neuhall in Schöningen, Niedersachsen, siehe Saline Schöningen #Saline Schöningen
 Saline Neuhall (Stotternheim) in Erfurt-Stotternheim